Жозе́ Туре́ (; 24 апреля 1961, Нанси, Франция) — французский футболист малийского происхождения, Олимпийский чемпион—1984. Выступал на позициях атакующего полузащитника, вингера и нападающего.

Карьера

Клубная 
Жозе Туре начинал карьеру футболиста в клубе «Нант». Он выступал за команду с 1979 по 1986 год и за это время дважды выигрывал чемпионат Франции. В сезоне 1982/83 Туре в составе «Нанта» играл в финале кубка страны, забил гол, но «канарейки» проиграли матч со счётом 2:3 и упустили шанс сделать золотой дубль. Обладателем кубка стал «Пари Сен-Жермен».

В 1986—1988 годах Жозе Туре был игроком «Бордо». В составе этой команды в сезоне 1986/87 футболист в третий раз в своей карьере стал чемпионом страны и выиграл кубок Франции.

С 1988 года Туре играл за «Монако». В составе «монегасков» он играл на протяжении 2 лет. В сезоне 1988/89 Жозе Туре помог своей команде дойти до финала национального кубка. Футболист завершил карьеру летом 1990 года.

В сборной 
Жозе Туре дебютировал в сборной Франции 23 апреля 1983 года. В товарищеском матче со сборной Югославии игрок вышел в стартовом составе, забил гол и на 79-й минуте встречи уступил место на поле Бернару Женгини.

В составе олимпийской сборной Франции Туре принимал участие в Олимпиаде—84. Он провёл в рамках турнира 4 матча и стал олимпийским чемпионом.

Жозе Туре выступал за сборную Франции до 1989 года. В составе «трёхцветных» футболист принимал участие в отборочных матчах к чемпионату мира—86 и чемпионату Европы—88. В последний раз Туре играл за сборную 7 февраля 1989 года в товарищеском матче с Ирландией
.

Статистика 

Итого: 16 матчей, 4 гола; 7 побед, 6 ничьих, 3 поражения.

Достижения 
  Франция (олимп.)
 Олимпийский чемпион (1): 1984

  Нант
 Чемпион Франции (2): 1979/80, 1982/83
 Вице-чемпион Франции (3): 1980/81, 1984/85, 1985/86
 Финалист кубка Франции (1): 1982/83

  Бордо
 Чемпион Франции (1): 1986/87
 Вице-чемпион Франции (1): 1987/88
 Обладатель кубка Франции (1): 1986/87

  Монако
 Финалист кубка Франции (1): 1988/89

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации футбола Франции
 Профиль на Footballdatabase.eu
 Профиль на сайте Pari-et-gagne.com
 Статистика на сайте NFTeams
 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Олимпийские чемпионы от Франции
Олимпийские чемпионы по футболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1984 года
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Монако»